Niemcy:
 Drais – okręg administracyjny Moguncji

Osoby:
 Karl Drais – niemiecki wynalazca

Zobacz też:
 Dreis
 Trais
 Treis